Nantesbuch ist der Ortsname von

 Nantesbuch (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Nantesbuch (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern